A Venturi Formula E Team egy monacói Formula–E-s csapat, amit a Venturi Automobiles alapítója Gildo Pallanca Pastor és az amerikai színész Leonardo DiCaprio alapított.

Történelem 
Első szezonban a Dallara által készített kasztnikat használták, majd a második szezontól a saját tervezésűt.

Az első szezon (2014–2015) 
A sorozat első szezonját Pekingben kezdték meg, ahol a kvalifikáción Nick Heidfeld a 6., Stéphane Sarrazin pedig az utolsó rajtkockát szerezte meg. Franck Montagny 3 rajthelyes büntetést kapott, mert a zöld lámpa felvillanása előtt hagyta el a boxutcát, ezért Heidfeld előrébb lépett egy helyet. Stéphane Sarrazin  10 rajthelyes büntetést kapott váltócsere miatt. A kiállások után Prost már jelentősebb, 3,5 másodperces előnnyel tért vissza az élre, mögötte pedig Heidfeld, di Grassi, Montagny, Abt és Bird sorakoztak. A francia mögé azonban Heidfeld érkezett meg. A végén úgy tűnt, hogy már csak ők az esélyesek, amikor Prost az utolsó métereken összeütközött Heidfelddel. Heidfeld autója irányíthatatlanná vált és a kerékvetőn lendületet véve nagy sebességgel a gumifalnak csapódott, majd a feje tetején állt meg. A német szerencsére sértetlenül mászott ki a roncsból. Csapattársa a 9. helyen fejezte be a versenyt.

2015–2016 
Nick Heidfeld távozása miatt a csapata az 1997-es Formula–1-es világbajnokot, Jacques Villeneuve-t igazolták Sarrazin csapattársának. A kanadai versenyző azonban a Punta del Este ePrix után elhagyta a csapatot, miután nem sikerült megegyezni a folytatást illetően. Helyébe Mike Conway lépett. Ám Sarrazin mindkét versenyzőnél jobb teljesítményt nyújtott, ugyanis minden versenyen pontokat, és a második helyet is szerzett a Long Beach ePrix-en, ahol Conway első pontját szerezte a 10. helyen célba érve. A csapat a 6. helyen végzett összesítésben, 77 ponttal. Sarrazin a versenyzők bajnokságában szintén 6. lett, 70 ponttal, míg Conway pedig 16. helyen végzett 7 pontot gyűjtve. Villeneuve 20. lett a végelszámolásban 0 ponttal.

2016–2017 
Sarrazint a harmadik szezonra is megtartották, de új csapattársat kapott, a FIA GT Világkupa versenyzőjét, Maro Engel-t szerződtették, míg Tom Dillmann is lehetőséget kapott Engel helyén a Párizs ePrix-en, majd később Berlin-től ő váltotta Stéphane Sarrazin-t is, akítől megvált az istálló szezon közben. A csapat az idény végén a 9. pozíciót foglalta el a konstruktőrök között, 30 ponttal a nevük mellett.

2017–2018 
A bajnokság negyedik szezonjára Engel maradt és új csapattársa a DTM-ből érkező Edoardo Mortara lett. Dillmann is maradt és Mortara helyén három versenyen is lehetőséget kapott, mert a svájci pilóta a DTM és GT versenyei miatt nem tudta vállalni a minden versenyen való részvételt. 2018 nyarán bejelentették, hogy Susie Wolff  a 2018–2019-es szezontól az istálló új csapatfőnöke lett.

2018–2019 

Az ötödik idényre Tom Dillmann átigazolt a NIO Formula E-hez, Mortara helye pedig biztossá vált, azonban Maro Engel-t menesztették, ezért a csapat új versenyzője, a Formula–1-ből távozó, brazil Felipe Massa lett. Mint a csapat, mint pedig a versenyzők gyengén szerepeltek az új generációs Gen2-es Formula–E autókkal, ugyanis az első két fordulón még pontot sem szereztek. Azonban Chilében, Santiagóban Mortara megszerezte a csapat első szezonbeli pontját, amikor a 4. helyen intették le, majd a következő futamot, Mexikóban a dobogó 3. fokára is felért, de a sorozat történetének 50. versenyén, Hongkongban a győztes Sam Bird büntetése után, a svájci versenyzőt hirdették ki győztesnek, aki eredetileg 2. lett volna és ezzel a csapat első győzelmét szerezte az elektromos versenysorozatban. A futamgyőzelem után, az idény további részére Mortara számára rémálom szerűen alakult, Berlinben ugyan célba ért a 11. helyen végezve, de a többi versenyen mind  kiesett. Massa is szerzett egy dobogót az újra visszatérő monacói versenypályán. Az istálló végül a bajnokságban a 8. helyen végzett, 88 egységgel.

2019–2020 
Susie Wolff 2019 júniusában bejelentette, hogy nem változik a csapat pilótafelállása a 2019–2020-as szezonra sem. A nevezési listán 2019–2020-tól már Venturi Racing néven szerepelnek. 2019. november 21-én a csapat bejelentette, hogy a ROKiT cég lesz a csapat névadó szponzora a továbbiakban.

Új generációs program 
A Venturi Formula–E csapata 2018 márciusában létrehozta a saját Junior versenyzői programját. A versenyzőket 2018 májusában igazolták:

Teljes Formula–E-es eredménysorozata

Győzelmek listája

* Folyamatban lévő szezon.
† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 90%-át teljesítette.
° FanBoost

Jegyzetek

További információk 

 
Formula E csapat honlap
 

Formula-E csapatok